Hans von Funck, Duits generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog
Heinrich Christian Funck, Duits botanicus
Jean-Michel Ghislain Funck, Belgisch volksvertegenwoordiger
Nico Funck, Luxemburgs voetballer
Pierre Funck, Luxemburgs architect
Thomas Funck, Zweeds kinderboekenschrijver

Frantz Funck-Brentano, Frans historicus
Théophile Funck-Brentano, Luxemburgs-Frans socioloog